Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2000 () проводился в городе Монктон (провинция Нью-Брансуик) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 51-й раз для юниоров-мужчин, в 30-й раз для юниоров-женщин, в 5-й раз в провинции Нью-Брансуик и в 3-й раз в Монктоне.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на , который проводился в марте 2000 в городе Гайзинг (Германия).

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Brad Kuhn в 1-й раз стал чемпионом), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Брэд Гушу). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Brock Montgomery).

В женском турнире чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Стефани Миллер стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Сьюзан Годэ). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Tiffany Odegard).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2000
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2000

Спорт в Канаде в 2000 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Монктоне